Batalla d'Homs (272), amb victòria dels romans de l'emperador Luci Domici Aurelià, contra la reina Zenòbia de Palmira i el seu general Zabdas el 272 
 Batalla d'Homs (635), quan la ciutat fou conquerida als romans d'Orient pels àrabs dirigits pel general Abu Ubayda ben al-Djarrah, després d'un setge que va durar del desembre del 635 al març del 636 
 Batalla d'Homs (638), victòria del general àrab Abu Ubayda ben al-Djarrah, contra els romans d'Orient que l'assetjaven a la ciutat, el 638.
 Batalla d'Homs (1260) en què els mongols manats pel kan Hulagu foren derrotats per Baybars I el 10 de desembre de 1260 
 Batalla d'Homs (1281), en què els mongols dirigits per Mangu Temur, germà de l'il-khan Abaqa, foren derrotats pels mamelucs manats per Qalàwun el 30 d'octubre de 1281 
 Batalla d'Homs (1299) coneguda també com a batalla de Wadi al-Khazandar, victorià dels mongols de l'il-khan Ghazan contra els mamelucs manats per An-Nàssir Muhàmmad ben Qalawûn (22 i 23 de desembre de 1299)